Olaszország
Ripalta Arpina, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Ripalta Cremasca, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Ripalta Guerina, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében